Sara Brasil FM é uma rede de rádio brasileira e pertencente a comunidade religiosa Sara Nossa Terra, com sede em Brasília, no DF.

Em 2018, a emissora era apontada como última colocada em audiência, com 0,01% de pontuação.

Emissoras

Própria

Afiliadas

Ligações externas 
 Sara Brasil Fm
 Sara Brasil Fm Curitiba

Estações de rádio cristãs do Brasil
Redes de rádio do Brasil
